Andrew Duncan ist der Name folgender Personen:

* Andrew Duncan (Pfarrer, 1560) (ca. 1560–1626), schottischer Pfarrer und Rebell
 Andrew Duncan (Arzt, 1744) (1744–1828), schottischer Arzt, Hochschullehrer und Mitbegründer der Royal Edinburgh Hospital
 Andrew Duncan (Pfarrer, 1755) (1755–1827), schottischer Pfarrer und Moderator der Church of Scotland
 Andrew Duncan (Arzt, 1773) (1773–1832), schottischer Arzt und Hochschullehrer
 Andrew Duncan (Bürgermeister) (1834–1880), dritter Bürgermeister von Christchurch in Neuseeland
 Andrew Duncan (Politiker) (1882–1952), britischer Geschäftsmann und Parlamentsmitglied
 Andrew Duncan (Dichter) (* 1956), britischer Dichter
 Andrew Duncan (Rugbyspieler) (* 1972), britischer Rugbyspieler
 Andrew Duncan (Regisseur), kanadischer Fernsehregisseur und Drehbuchautor
 Andrew Rae Duncan (1884–1952), britischer Wirtschaftsmanager und Politiker der Conservative Party